Га́лкин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 Галкин, Абрам Ильич (1890—1938) — деятель кинопроизводства, управляющий Белгоскино.
 Галкин, Абрахам Соломон (1903—1990) — американский семитолог, брат Ш. Галкина.
 
 
 Галкин, Алфей Кронидович (1858—1896) — поэт-юморист.
 
 Галкин, Антон Сергеевич (род. 1979) — российский легкоатлет, спринтер.
 Галкин, Аполлон Иванович (1924—1976) — композитор-песенник.
 Галкин, Аркадий Ильич (1935—2017) — российский геолог и историк геологии.

Б

В 
 Галкин, Вадим Николаевич (1974—2021) — российский хоккеист.
 Галкин, Валентин Давыдович (1937—1989) — генерал-лейтенант.
 
 
 
 Галкин, Всеволод Григорьевич (род. 1972) — российский фотохудожник.

Г 
 
 Галкин, Георгий Павлович (1896—1938) — флагман 2-го ранга.
 Галкин, Григорий Николаевич (род. 1977) — Герой Российской Федерации.

Д, Е 
 Галкин, Дмитрий Прохорович (1926—2014) — советский деятель металлургической промышленности, Герой Социалистического Труда (1976).

И

К, Л 
 Галкин, Константин Северьянович (род. 1961) — футбольный тренер.
 Галкин, Кузьма Иванович (1924—1942) — Герой Советского Союза.

М

Н 
 
 Галкин, Ной Ильич (1897—1957) — советский кинорежиссёр и сценарист, брат А. И. Галкина.

О, П 
 Галкин, Олег Владимирович (род. 1965) — советский и украинский велогонщик.

Р, С 
 Галкин, Рюрик Максимович (род. 1926) — советский полярный исследователь, начальник 30-й Советской Антарктической экспедиции.
 Галкин, Самуил Залманович (Шмуэл Галкин; 1897—1960) — еврейский советский драматург, поэт и переводчик. Писал на идише.

Ф, Ш 
 Галкин, Фёдор Ульянович (1907—1967) — Герой Советского Союза.
 Галкин, Шимон (1899—1987) — израильский поэт, романист, литературовед и переводчик, редактор, литературный теоретик.

Э 
 Галкин, Эдуард Юрьевич (род. 1972) — художник-постановщик кино, художник по костюмам, живописец, график.
 Галкин, Элиот (1921—1990) — американский музыкальный критик, дирижёр и педагог.

Ю

Составные фамилии 
 Галкин-Враской, Михаил Николаевич (1832—1916) — русский государственный деятель, статс-секретарь, член Государственного совета, действительный тайный советник.
  (1861—1925) — участник революционного движения, философ, историк, публицист.

Топонимы 
 Галкин — хутор в Кулмыженском районе Волгоградской области.
  — изолированный нунатак высотой около 1500 м в южно-центральной части Пальмерленда на Антарктическом полуострове.

См. также

Примечания